Неманья Янкович (, родился 7 февраля 1988 в Белграде) — сербский хоккеист, правый нападающий хоккейного клуба «Партизан» (Белград) и сборной Сербии.

Достижения 
 Игрок сборной всех звёзд Национальной ассоциации студенческого спорта 2009/2010, 2010/2011
 Чемпион Сербии: 2014/2015

Ссылки 
 

Хоккеисты Сербии
Хоккейные правые нападающие
Игроки сборной Сербии по хоккею с шайбой
Игроки ХК «Партизан»